Olijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Олиевка/Olijewka) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Olijiwka (Oleksandrija), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija
 Olijiwka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr